Сезон ФК «Валенсія» 2018—2019 - 99-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 84-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Окрім Ла-Лігі клуб взяв участь у Лізі чемпіонів, Лізі Європи УЄФА та Копа-дель-Рей.

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €126,200,000

Пішли 

 Загальний дохід: €62,900,000**

Чистий дохід:  €63,300,000

За клуб

Форма 
Постачальник: Adidas / Спонсор: BLU Products

Інформація про форму 
Це був останній з п'яти років, коли постачальником одягу для Валенсії був Adidas. У липня 2019 року новою постачальницею одягу стала Puma.

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 25 травня 2019

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|-
|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Валенсія
Сезони ФК «Валенсія»